Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Tianjin Open 2019 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, welche vom 5. bis 7. Oktober 2019 stattfindet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Tianjin